Богосло́вка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Богословка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Богословка — исчезнувшее село в Щербактинском районе Павлодарской области.
 Богословка — прежнее, до 2010 года, название села Ушкудык Алгинскинского района Актюбинской области.
 Богословка — прежнее название села Боровое в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Богословка — прежнее название села Майское Манасского района Таласской области.

Россия 
 Богословка — село в Ивановском районе Амурской области.
 Богословка — село в Мазановском районе Амурской области.
 Богословка — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Богословка — село в Красненском районе Белгородской области.
 Богословка — село в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Богословка — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.
 Богословка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Богословка — усадьба-этнопарк во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Богословка — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Богословка — село в Карасукском районе Новосибирской области.
 Богословка — деревня в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Богословка — деревня в Называевском районе Омской области.
 Богословка — село в Омском районе Омской области.
 Богословка — деревня в Черлакском районе Омской области, упразднена в 1983 году.
 Богословка — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Богословка — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Богословка — село в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Богословка — село в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Богословка — село в Зырянском районе Томской области.
 Богословка — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Богословка — деревня в Аромашевском районе Тюменской области, упразднена в 2004 году.
 Богословка — деревня в Бейском районе Хакасии.
 Богословка — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Богословка — прежнее, до 1964 году, название села Свердловское в Хабарском районе Алтайского края.

Украина 
 Богословка — село в Первомайском районе Николаевской области.
 Богословка — до 1923 года название села Вольное в Волновахском районе Донецкой области.

См. также 
 Ивано-Богословка